Sedelmayer ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Sedelmeier.

Namensträger 
 Jeremias Jacob Sedelmayer (1704–1761), deutscher Maler und Kupferstecher
 Josef Sedelmayer (1933–2016), österreichischer Tischtennisspieler

Siehe auch 
 Sedlmaier
 Sedlmair
 Sedlmayer
 Sedlmayr
 Sedlmeier
 Sedlmeir
 Sedlmeyer
 Sedelmaier
 Sedelmeier
 Sedelmeyer

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname